L'équipe d'Espagne de Coupe Davis représente l'Espagne à la Coupe Davis. Elle est placée sous l'égide de la Fédération espagnole de tennis.

Au cours de son histoire, l'équipe a remporté six titres et atteint la finale de la compétition à quatre autres reprises.

Historique 

Créée en 1921 mais admise pour la première fois dans le groupe mondial en 1965, l'équipe d'Espagne de Coupe Davis compte cinq titres obtenus en 2000, 2004, 2008, 2009 et 2011, et fut quatre fois finaliste de l'épreuve en 1965, 1967, 2003 et 2012.

En , Gala León García devient la cinquième femme désignée capitaine d'une équipe de Coupe Davis (après les équipes de Moldavie, de Saint-Marin, de Syrie et du Panama), mais la première à la tête d'une équipe importante. Sa légitimité étant contestée par les joueurs espagnols, elle n'encadre finalement aucune rencontre et est remplacée en  par une autre ancienne joueuse : Conchita Martínez.

Palmarès

Victoires 
Sur la  les noms des joueurs sélectionnés pour la finale et donc gravés sur la Coupe. Les joueurs n°1 puis n°2 espagnol en début de ligne.  les joueurs ayant joué lors des premiers tours. 

Francisco Clavet en 2000 n'a joué qu'un match de simple sans enjeu au premier tour.
Nicolás Almagro ne joue pas la finale en 2008 mais celle perdue de 2012.
Àlex Corretja joue le double en finale de l'édition 2000, et plusieurs simples lors des premiers tours.
Joan Balcells joue le double en finale de l'édition 2000. Il n'a jamais joué de simple à enjeu lors de sa carrière.
Tommy Robredo joue le double en finale de l'édition 2004 et un simple sans enjeu.
Marcel Granollers était sélectionné pour la finale de l'édition 2008, mais n'a pas joué.

Finales

Capitaines 

 2002 : 
 2002-2005 : Jordi Arrese (partiellement avec  et Josep Perlas)
 2006-2008 : Emilio Sánchez
 2008-2011 : Albert Costa
 2012-2013 : Àlex Corretja
 2013-2014 : Carlos Moyà
 2014-2015 : Gala León García (nommée mais aucune rencontre supervisée)
 2015-2017 : Conchita Martínez
 2017-2022 : Sergi Bruguera
 2022- : David Ferrer

Joueurs de l'équipe

Liens externes

Notes et références 

Espagne
Equipe
Tennis